Changé kan syfta på:
 Changé, Mayenne
 Changé, Sarthe